Ustje může znamenat:

 Ustje (řeka) — řeka v Jaroslavské oblasti v Rusku
 Ustje (Jaroslavská oblast) — vesnice v Jaroslavské oblasti v Rusku
 Ustje (Vologdská oblast) — vesnice ve Vologdské oblasti v Rusku